Elevație este înălțimea unei locații geografice deasupra unui punct de referință fix.

Elevație se mai poate referi și la:

Matematică și științe aplicate
 , unghiul dintre țeava unei arme de foc și planul orizontal
 Elevație (astronomie), o componentă a sistemului de coordonate orizontale